Hishū bezeichnet:
 die japanische Provinz Hi bzw. deren Nachfolger Provinz Higo und Provinz Hizen
 die japanische Provinz Hida